Полікарп (Гонорський) (1813—1891) — єпископ Балахнінський РПЦ.
 Гонорський Розумник Тимофійович (1791—1819) — український письменник та вчений.